Премия BAFTA за лучший фильм () — главная номинация и награда среди призов Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в области кинематографии, вручаемых ежегодно с 1948 года. Первоначально включала две категории: Лучший фильм (в конкурсе могли участвовать фильмы любой страны, включая Великобританию) и Лучший британский фильм (картины, которые были выпущены только в Объединённом Королевстве). Таким образом, один и тот же фильм Великобритании мог стать победителем одновременно в двух категориях (смотрите, например, 1953, 1956, 1958 годы и так далее). Начиная с 1969 года, категория Лучший британский фильм была отменена. С 1983 года была введена дополнительная номинация — Лучший фильм на иностранном языке (), которая в 1989 году была переименована в Лучший не англоязычный фильм (). Соответственно, с этого момента в качестве претендентов на лучшую картину года по версии BAFTA стали рассматриваться в основном англоязычные киноленты (было допущено несколько исключений: например, в 1988 году для фильма «Жан де Флоретт», в 2001 году — «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и так далее).

С 1967 года количество претендентов на победу было ограничено четырьмя фильмами (до этого число номинантов достигало 15-20 картин ежегодно). В 1982, 1986, 1993 годах и, начиная с 2000 года, регулярно — к участию в финале допускается 5 кинолент.

В 1993 году была учреждена Премия имени Александра Корды за лучший британский фильм года, что, определённым образом, компенсировало удаление существовавшей до 1968 года подкатегории Лучший британский фильм.

За всю историю конкурса в нём участвовало 5 русскоязычных фильмов в 1957, 1959, 1962, 1963, 1966 годах. Один из них — «Баллада о солдате» Григория Чухрая, — получил премию BAFTA за лучший фильм.

Ниже приведена таблица лауреатов и номинантов премии. Победители размещены вверху соответствующей году графы и дополнительно выделены.

1948—1949 годы

1950—1959 годы

1960—1969 годы

1970—1979 годы

1980—1989 годы

1990—1999 годы

2000—2009 годы

2010—2019 годы

2020—2023 годы

Ссылки 
 Официальный сайт BAFTA 
 BAFTA  на сайте IMDb

Номинации кинопремии BAFTA